Princesa Kristina, gospa Magnuson (polno ime Christina Louise Helena), * 3. avgust 1943, Haga palača, Solna, Švedska.

Princesa Kristina je najmlajša od štirih sester kralja Karla XVI. Gustava Švedskega. Običajno uporablja ime Christina Magnuson.

Zgodnje življenje

Princesa Kristina se je rodila v Haga palači izven Stockholma. Je četrti otrok princa Gustava Adolfa in princese Sibylle in vnukinja kralja Gustava VI. Adolfa.

Ima tri starejše sestre, Margareto, Brigito in Désirée ter enega mlajšega brata Karla Gustava

Poroka in kariera
Svojega bodočega moža je spoznala na kosilu v Stockholmu leta 1961. Njen mož je Tord Gösta Magnuson (rojen 4. aprila 1941 v Stockholmu) in sin Lennarta Magnusona in njegove žene Gerde Klemming. Zaroka princese Kristine in Torda Magnusona je bila objavljena leta 1. februarja 1974.

Par se je poročil 15. junij 1974 v cerkvi kraljevske palače v Stockholmu. Zaradi svoje neenake zakonske zveze se je odrekla nazivu kraljeva visokost in dobila vljudnostni naslov princesa Kristina, gospa Magnuson. Tako ona kot njeni potomci ne morejo dedovati na švedski prestol. Par ima tri sine: Carl Gustaf Victor (roj. 1975), Tord Oscar Frederik (roj. 1977) in Victor Edmund Lennart (roj. 1980).

Christina Magnuson je bila za 9 let predsednica švedskega Rdečega križa.

Zdravje 
Oktobra 2016 je bilo objavljeno, da je bila princesa diagnosticirana s kronično levkemijo. Kasneje je bilo povedano, da je bila ozdravljena po zdravljenju z matičnimi celicami.

Nazivi
 
3. avgust 1943 – 15. junij 1974: Njena kraljeva visokost princesa Kristina Švedska
15. junij 1974 – danes: Princesa Kristina, gospa Magnuson

Zdravje
19. decembra 2010 je bilo objavljeno, da je bila princesa Kristina prejšnjo pomlad diagnosticirana z rakom na dojki in je že trikrat šla na operacijo.

Predniki

Sklici

Živeči ljudje
Rodbina Bernadotte
Švedske princese